MCV peut faire référence à :
 Dacia Logan I MCV, une automobile du constructeur automobile Dacia ; 
 Dacia Logan II MCV, une automobile du constructeur automobile Dacia ; 
 MCV-80 Warrior, un véhicule blindé chenillé britannique ;
 Mean corpuscular volume, volume globulaire moyen.